Яван () — поселок городского типа (статус с 1965 года) в Хатлонской области Таджикистана, административный центр Яванского района. Расположен на реке Явансу, правом притоке Вахша, у подножья хребта Каратау, который разделяет долины рек Яванскую и Вахшскую долины.

В посёлке расположена одноимённая железнодорожная станция (на линии Бохтар — Яван — Вахдат). В советское время здесь были построены Яванская ТЭЦ и Яванский электрохимический завод, в 2000-х — Яванский цементный завод.

Население

Примечания 

Населённые пункты Яванского района